Il singolare del torneo di tennis Melbourne Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Matt Mitchell che ha battuto in finale Pat Cash 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (secondo turno)
 Pat Cash (finale)
 Paul McNamee (primo turno)
 Mike Bauer (semifinali)

 Peter Fleming (quarti di finale)
 Wally Masur (primo turno)
 Chip Hooper (semifinali)
 Brad Drewett (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Melbourne Indoor 1984